Nyctimus – postać z mitologii greckiej
 Nyctimus – rodzaj pająków z rodziny ukośnikowatych